A 21 105-ös számú mellékút egy néhány kilométeres hosszúságú, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megye és Budapest határvidékén; fontos közlekedési kapcsolatokat biztosít Csömör település számára.

Nyomvonala 
A 21 104-es útból ágazik ki, néhány méterrel annak első kilométere előtt, Csömör belterületének délnyugati szélén.

Északnyugat felé indul, az M0-s autóúttal párhuzamosan. Több mint két kilométeren át kíséri az autóutat északkelet felől, végig folyamatosan a kezdeti irányt követve, majd keresztbe fordul, az autóút nyomvonalának 65-ös kilométer-szelvényében kialakított Újpalota–Csömör-csomópont előtt. Itt beletorkollanak és kiágaznak belőle a megfelelő le- és felhajtó ágak, majd pár méteren belül az út belép Budapest területére.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a kilométer-számozása pontosan a 3100-as méterszelvényénél, Budapest határának elérésénél végződik, de az oldal térképe szerint még legalább a Szlovák út és a Rákospalotai határutat mentesítő újabb építésű út körforgalmú kereszteződésébe való betorkollásáig továbbra is viseli a 21 105-ös számot.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek

21105
Csömör
Budapest XVI. kerülete